Терри Джонс:
 Джонс, Терри (1942—2020) — британский актёр из «Монти Пайтон», режиссёр, детский писатель и популярный историк.
 Джонс, Терри (род. 1951) — пастор внеденоминационной общины в городе Гейнсвилл (Флорида, США).